Constant Devreese, Belgisch beeldhouwer
 Frédéric Devreese, Belgisch componist en dirigent
 Godefroid Devreese, Belgisch beeldhouwer
 Godfried Devreese, Belgisch dirigent, violist en componist

Zie ook 
 De Vreese (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam